Handskholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Handskholmen, Pedersöre, Österbotten, 
 Handskholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Handskholmen, Sibbo, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar